gromada Dobromierz (powiat jaworski)
 gromada Dobromierz (powiat włoszczowski)